Berlese ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Berlese (1863–1927), italienischer Entomologe
 Augusto Napoleone Berlese (1864–1903), italienischer Botaniker
 Lorenzo Berlèse (1784–1863), italienischer Forscher